Tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva WilliamsF1 v Formuli 1. Tabela ne vključuje rezultatov drugih moštev, ki so uporabljala Williamsovo šasijo ali rezultatov neprvenstvenih dirk Formule 1.

Popoln pregled rezultatov 

|-
! rowspan="2"| 
| rowspan="2"| March 761
| rowspan="2"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="2"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| MON
| BEL
| ŠVE
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
| JAP
|   
|   
|
|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|-
|align="left"|  Patrick Nève
|    
|    
|    
|    
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|    
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|    
|   
|
|
|
|-
! rowspan="2"| 
| rowspan="2"| FW06
| rowspan="2"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="2"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| MON
|| BEL
|| ŠPA
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| ZDA
|| KAN
||
||
||
||
|
!rowspan="2"| 11
!rowspan="2"| 9.
|-
|align="left"|  Alan Jones
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW06FW07
| rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="3"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|75
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Alan Jones
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW07FW07B
| rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="3"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|120
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Alan Jones
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW07CFW07D
| rowspan="3"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="3"| 
|
|| ZZDA
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| ŠPA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| LVE
||
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|95
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Alan Jones
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| FW07DFW08
| rowspan="5"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="5"| 
|
|| JAR
|| BRA
|| ZZDA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| KAN
|| NIZ
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| AVT
|| ŠVI
|| ITA
|| LVE
||
||
||
||
|
!rowspan="5"| 58
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  Keke Rosberg
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFDFDF;"| 2
||
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mario Andretti
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Derek Daly
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="6"| 
| rowspan="4"| FW08C
| rowspan="4"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="6"| 
|
|| BRA
|| ZZDA
|| FRA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| VZDA
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| JAR
|| 
||
||
||
||
|
!rowspan="4"| 36
!rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Jacques Laffite
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jonathan Palmer
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2" align="left"|  Keke Rosberg
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"| FW09
| rowspan="2"| Honda RA163E 1.5 V6 t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 2
!rowspan="2"| 11.
|-
|align="left"|  Jacques Laffite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW09FW09B
| rowspan="3"| Honda RA163E 1.5 V6 tHonda RA164E 1.5 V6 t
| rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| JAR
|| BEL
|| SMR
|| FRA
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| DAL
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| POR
||
||
||
||
|
!rowspan="3"| 25.5
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Keke Rosberg
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4‡
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacques Laffite
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW10FW10B
| rowspan="3"| Honda RA164E 1.5 V6 t
| rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| POR
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| BEL
|| EU
|| JAR
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|71
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Keke Rosberg
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW11
| rowspan="3"| Honda RA166E 1.5 V6 t
| rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| ŠPA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| AVT
|| ITA
|| POR
|| MEH
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|141
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nelson Piquet
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| FW11B
| rowspan="4"| Honda RA167E 1.5 V6 t
| rowspan="4"| 
|
|| BRA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| AVT
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| MEH
|| JAP
|| AVS
|
|
|
|
|
|rowspan="4" style="background:#FFFFBF;"|137
|rowspan="4" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nelson Piquet
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| FW12
| rowspan="5"| Judd CV 3.5 V8
| rowspan="5"| 
|
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| MEH
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
!rowspan="5"| 20
!rowspan="5"| 7.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Martin Brundle
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jean-Louis Schlesser
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW12CFW13
| rowspan="3"| Renault RS1 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| MEH
|| ZDA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|77
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Thierry Boutsen
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW13B
| rowspan="3"| Renault RS2 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
|| ZDA
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| MEH
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
!rowspan="3"| 57
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Thierry Boutsen
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW14
| rowspan="3"| Renault RS3 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
|| ZDA
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| MEH
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| ŠPA
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|125
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2‡
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5‡
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW14B
| rowspan="3"| Renault RS3C 3.5 V10Renault RS4 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
|| JAR
|| MEH
|| BRA
|| ŠPA
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|164
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Riccardo Patrese
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW15C
| rowspan="3"| Renault RS5 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
|| JAR
|| BRA
|| EU
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|168
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Damon Hill
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| FW16B
| rowspan="5"| Renault RS6 3.5 V10
| rowspan="5"| 
|
|| BRA
|| PAC
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| JAP
|| AVS
||
||
||
||
|
|rowspan="5" style="background:#FFFFBF;"|118
|rowspan="5" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Damon Hill
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ayrton Senna
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
||
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
||
||
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW17FW17B
| rowspan="3"| Renault RS7 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| PAC
|| JAP
|| AVS
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|112
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Damon Hill
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW18
| rowspan="3"| Renault RS8 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| EU
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|175
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Damon Hill
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacques Villeneuve
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW19
| rowspan="3"| Renault RS9 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| AVT
|| LUK
|| JAP
|| EU
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|123
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Jacques Villeneuve
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|
|
|-
|align="left"| 
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW20
| rowspan="3"| Mecachrome GC37-01 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| LUK
|| JAP
||
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|38
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Jacques Villeneuve
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW21
| rowspan="3"| Supertec FB01 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| EU
|| MAL
|| JAP
||
||
||
||
|
!rowspan="3"| 35
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alessandro Zanardi
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW22
| rowspan="3"| BMW E41 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| BRA
|| SMR
|| VB
|| ŠPA
|| EU
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|| MAL
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|36
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW23
| rowspan="3"| BMW P80 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|80
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Juan Pablo Montoya
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW24
| rowspan="3"| BMW P82 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
|
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|92
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Juan Pablo Montoya
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| FW25
| rowspan="4"| BMW P83 3.0 V10
| rowspan="4"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
||
|
|rowspan="4" style="background:#DFDFDF;"|144
|rowspan="4" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Juan Pablo Montoya
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Marc Gené
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| FW26
| rowspan="5"| BMW P84 3.0 V10
| rowspan="5"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
||
|
!rowspan="5"| 88
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  Juan Pablo Montoya
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|
|-
|align="left"|  Ralf Schumacher
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|-
|align="left"|  Marc Gené
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Antônio Pizzonia
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| FW27
| rowspan="4"| BMW P84/5 3.0 V10
| rowspan="4"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| BRA
|| JAP
|| KIT
||
|
!rowspan="4"| 66
!rowspan="4"| 5.
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|
|
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Antônio Pizzonia
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW28
| rowspan="3"| Cosworth CA2006 2.4 V8
| rowspan="3"| 
|
|| BAH
|| MAL
|| AVS
|| SMR
|| EU
|| ŠPA
|| MON
|| VB
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
||
|
!rowspan="3"| 11
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| FW29
| rowspan="4"| Toyota RVX-07 2.4 V8
| rowspan="4"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| EU
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| JAP
|| KIT
|| BRA
||
||
||
|
!rowspan="4"| 33
!rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alexander Wurz
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kazuki Nakadžima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| FW30
| rowspan="3"| Toyota RVX-08 2.4 V8
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| ŠPA
|| TUR
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| EU
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KIT
|| BRA
||
||
|
!rowspan="3"| 26
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background:#FFDF9F;"|3
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|10
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|9
|style="background:#CFCFFF;"|10
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"|12
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#CFCFFF;"|15
|style="background:#CFCFFF;"|12
|
|
|
|-
|align="left"|  Kazuki Nakadžima
|style="background:#dfffdf;"|6
|style="background:#CFCFFF;"|17
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|15
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#CFCFFF;"|13
|style="background:#CFCFFF;"|15
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#CFCFFF;"|12
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"|15
|style="background:#CFCFFF;"|12
|style="background:#CFCFFF;"|17
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW31
|rowspan="3"| Toyota RVX-09 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
!rowspan=3| 34.5
!rowspan=3| 7.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 8‡
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kazuki Nakadžima
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW32
|rowspan="3"| Cosworth CA2010 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="3"| 69
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW33
|rowspan="3"| Cosworth CA2011 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
|
!rowspan="3"| 5
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|
|
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW34
|rowspan="3"| Renault RS27-2012 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
!rowspan="3"| 76
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|-
|align="left"|  Bruno Senna
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 22
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW35
|rowspan="3"| Renault RS27-2013 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|
!rowspan="3"| 5
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW36
|rowspan="3"| Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 320
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 3.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW37
|rowspan="3"| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
|
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 257
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 3.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW38
|rowspan="3"| Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 138
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 20
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|-
!rowspan="4"|
|rowspan="4"|FW40
|rowspan="4"|Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="4"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="4"|83
!rowspan="4"|5.
|-
|align="left"| Lance Stroll
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|15†
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#FFDF9F;"|3
|style="background:#DFFFDF;"|10
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|18
|
|-
|align="left"| Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#CFCFFF;"|13
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#DFFFDF;"|10
|WD
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#DFFFDF;"|10
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#DFFFDF;"|10
|
|-
|align="left"| Paul di Resta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW41
|rowspan="3"| Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 7
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"| Lance Stroll
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17†
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 13
|-
|align="left"| Sergej Sirotkin
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW42
|rowspan="3"| Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 1
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"| George Russell
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 17
|-
|align="left"| Robert Kubica
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 19
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| FW43
|rowspan="4"| Mercedes M11 EQ Performance 1.6 L V6 t
|rowspan="4"| 
|　
|AVT
|ŠTA
|MAD
|VB
|70　　
| ŠPA
| BEL
| ITA
| TOS
| RUS
| EIF
| POR
| EMI　
| TUR
| BAH
| SAH
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="4"| 0
!rowspan="4"| 10.
|-
|align="left"| Nicholas Latifi
| style="background-color:#CFCFFF"| 11
| style="background-color:#CFCFFF"| 17
| style="background-color:#CFCFFF"| 19
| style="background-color:#CFCFFF"| 15
| style="background-color:#CFCFFF"| 19 
| style="background-color:#CFCFFF"| 18 
| style="background-color:#CFCFFF"| 16
| style="background-color:#CFCFFF"| 11
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret 
| style="background-color:#CFCFFF"| 16
| style="background-color:#CFCFFF"| 14
| style="background-color:#CFCFFF"| 18 
| style="background-color:#CFCFFF"| 11 
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret 
| style="background-color:#CFCFFF"| 14
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret  
| style="background-color:#CFCFFF"| 17
|
|
|
|
|-
|align="left"| George Russell
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| style="background-color:#CFCFFF"| 16
| style="background-color:#CFCFFF"| 18
| style="background-color:#CFCFFF"| 12
| style="background-color:#CFCFFF"| 18 
| style="background-color:#CFCFFF"| 17
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret 
| style="background-color:#CFCFFF"| 14
| style="background-color:#CFCFFF"| 11
| style="background-color:#CFCFFF"| 18
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret 
| style="background-color:#CFCFFF"| 14 
| style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| style="background-color:#CFCFFF"| 16
| style="background-color:#CFCFFF"| 12 
| style="background-color:| 
| style="background-color:#CFCFFF"| 15 
|
|
|
|
|-
|align="left"| Jack Aitken
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:|
| style="background-color:| 
| style="background-color:#CFCFFF"| 16
| style="background-color:| 
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| FW43B
|rowspan="4"| Mercedes M12 EQ Performance 1.6 L V6 t
|rowspan="4"| 
|　
|BAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| NC
|-
|align="left"| Nicholas Latifi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| George Russell
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

WilliamsF1
Williams